Рафаэль Надаль в третий раз подряд защитил свой титул.

Посев 

  Роджер Федерер (Финал)
  '''Рафаэль Надаль (Титул)
  Новак Джокович (Полуфинал)
  Николай Давыденко (Третий раунд)
  Давид Феррер (Четвертьфинал)
  Давид Налбандян (Второй раунд)
  Джеймс Блэйк (Второй раунд)
  Ришар Гаске (Отказ)
  Станислас Вавринка (Третий раунд)
  Энди Маррей (Третий раунд)
  Томаш Бердых (Второй раунд)
  Томми Робредо (Третий раунд)
  Хуан Монако (Первый раунд)
  Жо-Вильфред Тсонга (Отказ)
  Михаил Южный (Третий раунд)
  Карлос Мойя ''(Первый раунд)

<ol start="17">
 Маркос Багдатис ''(Первый раунд)
 Поль-Анри Матьё ''(Четвёртый раунд)
 Николас Альмагро ''(Четвертьфинал)
 Иво Карлович ''(Первый раунд)
 Радек Штепанек ''(Четвёртый раунд)
 Фернандо Вердаско ''(Четвёртый раунд)
 Хуан Карлос Ферреро ''(Первый раунд, отказ)
 Фернандо Гонсалес ''(Четвертьфинал)
 Ллейтон Хьюитт ''(Третий раунд)
 Яркко Ниеминен ''(Третий раунд)
 Игорь Андреев ''(Второй раунд)
 Иван Любичич ''(Четвёртый раунд)
 Гильермо Каньяс ''(Первый раунд)
 Дмитрий Турсунов ''(Третий раунд)
 Андреас Сеппи ''(Первый раунд)
 Янко Типсаревич ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Мужчины